Miejscowości w USA:
 Northville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Northville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Northville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Northville – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Gminy w USA:
 Northville (ang. Northville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Northville (ang. Northville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Northville (ang. Northville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink